

Pessoas 
 James Lovell

Localidades 
 Lovell (Wyoming)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos